

Geografia
 Stati Uniti d'America
Hutchins – città della Contea di Dallas, Texas
Hutchins – città della Contea di Shawano, Wisconsin

Persone
Bobby Hutchins – attore statunitense
Colleen Kay Hutchins – modella statunitense
Dar Hutchins – cestista statunitense
Halyna Hutchins – direttrice della fotografia e giornalista ucraina naturalizzata statunitense morta sul set del film Rust
Mel Hutchins – cestista statunitense, fratello di Colleen Kay
Paul Hutchins – tennista britannico
Ross Hutchins – allenatore di tennis ed ex tennista britannico, figlio di Paul